Fjällblomflugor (Chrysosyrphus) är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Sedman 1965. Fjällblomflugor ingår i familjen blomflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Blomflugor